Michael McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1887-1965), promoteur de boxe américain
 (né en 1947), homme politique américain de l'État de New York
Michael McNulty (né en 1982), acteur britannique

Voir aussi

McNulty, Michael